Lillgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lillgöl (Gärdserums socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Lillgöl (Tryserums socken, Småland), sjö i Valdemarsviks kommun, 
Lillgöl (Västra Eds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Lillgöl (Västrums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (3,38 ha)
Lillgölen (Stjärnorps socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun, 
Lillgölen (Ulrika socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,

Se även
Lillegöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn